Елена Мургоч (; Васлуй, 20 мая 1960—Тырговиште, 24 августа 1999) — румынская лёгкоатлетка.

Карьера 
В возрасте 17 лет её заметил Петре Мургоч, который стал ей тренером.

В 1986 победила марафон в Тель-Авиве с результатом 2:49:32 и марафон в Пхеньяне с результатом 2:37:11. В 1987 выиграла Карл Маркс Штадт Марафон в Хемниц с результатом 2:37:15. В 1988 победила марафон в Амстердаме с результатом 2:41:56, а год позже выиграла роттердамский марафон с результатом 2:32:03 (рекорд страны и трассы).

В 1992 заняла 32-ое место на олимпийских играх с результатом 3:01:46.

Шестикратная чемпионка Румынии в марафоне (1985—1989, 1992) и трёхкратная в беге на 10 000 м (1986, 1988, 1989). Во время карьеры установила 11 рекордов страны.

На чемпионате мира по полумарафону 1993 заняла 5-ое место в личном первенстве и победила в командном.

В сентябре 1996 румынская федерация лёгкой атлетики дисквалифицировала её пожизненно за допинг.

Личные рекорды 
Источник:
 бег на 3000 м — 8:58,28 (1988 г.)
 бег на 5000 м — 15:27,29 (Бухарест, 31 июля 1993)
 бег на 10 000 м — 32:08,60 (Бухарест, 3 июля 1993)
 полумарафон — 1:10:13 (Бухарест, 21 августа 1993)
 марафон — 2:32:03 (Роттердам, 16 апреля 1989, роттердамский марафон)

Судьба после окончания карьеры 
После окончания карьеры работала как лёгкоатлетический тренер и деятель. 24 августа 1999 была убита своим сожителем, Ионом Констандаке. Похоронена 28 августа в Редиу.

Личная жизнь 
С брака со своим тренером, Петре Мургочим, у неё был сын Петру.

Примечания

Ссылки 
 

Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Бегуны на длинные дистанции Румынии